Providenciavireo (Vireo approximans) är en fågel i familjen vireor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Providenciavireon förekommer enbart på öarna Providencia och Santa Catalina i Karibiska havet. Den behandlas ofta som en underart till mangrovevireon (V. pallens).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

Vireor
Fåglar i neotropiska regionen